Saxonia (locomotief), de eerste Duitse locomotief (1838)
 Saxonia (schip, 1900), een Brits vracht- en passagiersschip
 Saxonia (schip, 1954), een Brits passagiersschip